Parchestān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Perchestān, ort, Lorestan, 
 Parchestān-e Owrak Shālū, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar